Come Together - canção dos Beatles composta por John Lennon, creditada a dupla Lennon/McCartney, e lançada no álbum Abbey Road de 1969
 Come Together (álbum) - quinto álbum de estúdio da banda cristã de rock estadounidense Third Day
 Come Together (canção de Echosmith)
 Come Together (canção de Now United)

Desambiguações de música